Osoby o tym nazwisku:
 Józef Głowiński – polski inżynier chemik
 Marcin Głowiński – rzymskokatolicki duchowny 
 Michał Głowiński – polski filolog, historyk i teoretyk literatury 
 Stanisław Głowiński – polski urzędnik
 Tomasz Głowiński – polski historyk